Okręty US Navy o nazwie USS  "Exploit":

 Pierwszy "Exploit" (AM-95) był trałowcem typu Adroit i był w służbie w latach 1943-1945.
 Drugi "Exploit" (AM-440) był trałowcem typu Aggressive i był w służbie w latach 1954-1993.

Exploit